Сборная Чили по футболу () — представляет Чили на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Федерация футбола Чили.

По состоянию на 6 октября 2022 года в рейтинге ФИФА сборная занимает 29-е место.

Дважды победительница Кубка Америки: первую победу одержала 4 июля 2015 года над Аргентиной в серии пенальти, вторую победу одержала 26 июня 2016 года опять же над Аргентиной в серии пенальти.

Сборная Чили на крупнейших международных турнирах

Чемпионат мира 
 Чемпион   Финалист   Третье место   Четвёртое место

Достижения 
 Чемпионат мира
 Третье место: 1962
 Кубок конфедераций
 Финалист: 2017
 Кубок Америки
 Чемпион (2): 2015, 2016
 Финалист (4): 1955, 1956, 1979, 1987
 Третье место (5): 1926, 1941, 1945, 1967, 1991
 Четвёртое место (11): 1916, 1917, 1919, 1920, 1924, 1935, 1939, 1947, 1953, 1999, 2019

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Мартином Ласарте для участия в товарищеских матчах против сборной Боливии (26 марта 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 27 марта 2021 года:

Рекордсмены по количеству матчей 

 Жирным выделены футболисты, которые продолжают выступление за сборную.

Рекордсмены по количеству голов 

 Жирным выделены футболисты, которые продолжают выступление за сборную.

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Чили
 Сборная Чили на сайте ФИФА
 Результаты матчей сборной в 1910—2003 на RSSSF
 Гвардейцы сборной и лучшие вратари на RSSSF

Чили